Ескуела Вијеха има више значења:

 Ескуела Вијеха (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ескуела Вијеха, Ел Куитаз (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ескуела Вијеха (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику